Марк Кокцей Нерва (Marcus Cocceius Nerva) може да се отнася за:

 Марк Кокцей Нерва (консул 36 пр.н.е.)
 Марк Кокцей Нерва (юрист), римски юрист, суфектконсул 22 пр.н.е.
 Марк Кокцей Нерва (консул 40 г.), суфектконсул 40 г., баща на император Нерва
 Нерва – римски император (96 г. – 98 г.)